Maillard kan verwijzen naar:

 Jan Maillard (1960), een Vlaams programmamaker
 Chantal Maillard (1951), een Belgisch schrijfster
 Maillardreactie, een chemische reactie
 Louis Camille Maillard, de arts en chemicus naar wie de reactie is genoemd
 De vroegere Franse naam voor het dorp Meldert in Vlaams-Brabant
 Maillard, een Frans bedrijf gespecialiseerd in fietsonderdelen dat in de jaren 80 werd overgenomen door Fichtel & Sachs